Василий Терентьевич Корнеев (, д. Ерино, Михайловский уезд, Рязанская губерния — , Днепропетровская область) — Герой Советского Союза, старший лейтенант, член ВКП(б).

Биография 
Родился  в д. Ерино в семье крестьянина. Русский.

Окончил 5 классов.
Работал на цементном заводе в г. Михайлов.

В Советской Армии с 1939.
Окончил курсы младших лейтенантов при артиллерийском училище в 1941.
В действующей армии с июня 1941.

Командир батареи 1844-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка
старший лейтенант Корнеев в районе с. Бородаевка 25- умело управлял огнём, подавил огневые точки противника на правом берегу Днепра.
В ночь на  батарея преодолела реку и вступила в бой за плацдарм.
Погиб в бою .

Звание Героя Советского Союза присвоено  посмертно.

Из наградного листа:

Похоронен на месте боёв.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (1943);
 орден Ленина (1943);
 орден Красной Звезды.

Память 
На здании цементного завода в Михайлове и на доме по улице его имени в пос. Октябрьский установлены мемориальные доски.

Примечания

Ссылки 
 
 Война народная. Герои.

Члены КПСС
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Верхнеднепровском районе